Kransen kan avse:

 Midsommarkransen – en stadsdel i Stockholm